Allemant je název dvou obcí ve Francii:

 Allemant (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Allemant (Marne) – obec v departementu Marne